Lan steht für:
 Lan (Fluss), Nebenfluss des Pripjat in Weißrussland
 Lan (Lüliang), Kreis der chinesischen Stadt Lüliang
 Lan (Einheit), ein Längenmaß

Lan ist der Familienname folgender Personen:
 Hannes An der Lan (1909–1982), Entomologe
 Hartmann von An der Lan-Hochbrunn (1863–1914), österreichischer Komponist, Organist und Dirigent
 Jiny Lan (* 1970), chinesisch-deutsche bildende Künstlerin
 John Chrysostom Lan Shi († 2014), chinesischer Bischof
 Kai-Wen Lan (* 1979), chinesischer Mathematiker
 Lan Lan (* 1967), chinesische Schriftstellerin
 Lan Lan-fen (* 1973), taiwanische Fußballspielerin
 Lan Lixin (* 1979), chinesische Mittel- und Langstreckenläuferin
 Lan Zhixue, Dissident der Volksrepublik China

Lan ist das Pseudonym folgender Personen:
 Lan (Karikaturist), eigentlich Lanfranco Aldo Ricardo Vaselli Cortellini Rossi Rossini (1925–2020), brasilianischer Karikaturist und Cartoonist

Das Wort Lan ist ferner
 ein Wort der Türkischen Sprache, das eine allgemeine kumpelhafte Anrede darstellt (etwa Hey du!). Es handelt sich dabei um eine Abkürzung des Wortes oğlan „junger Mann“, und ist als coole Anrede in die türkisch-deutschen Jugendsprache eingegangen, vergleichbar mit deutsch „Mann!“ oder „Alter!“

Łan steht für:
 eine veraltete polnische Flächeneinheit, siehe Hufe #Włóka und Łan, die polnische Hufe bzw. Lahn

LAN steht für:
 Local Area Network, lokales Netzwerk in der Computertechnik
 Flughafen Capital Region International in Lansing, Michigan (IATA-Code)
 LATAM Airlines, früher Línea Aeropostal Santiago, chilenische Fluggesellschaft (ICAO-Code)
 Lancashire, englische Grafschaft, Chapman-Code
 Landkreis Landau an der Isar (auslaufend), Kfz-Kennzeichen

LaN steht für:
 Lanthannitrid, anorganische chemische Verbindung aus der Gruppe der Nitride

lan steht für:
 Laru (ISO-639-3-Code), eine der Kainji-Sprachen
 lan (Opfer)

Siehe auch:
 Län
 LAN-Party
 Lahn (Begriffsklärung)

Abkürzung